Il doppio del torneo di tennis Hambüren Challenger 1996, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Jim Pugh e Joost Winnink che hanno battuto in finale Lorenzo Manta e Lars Rehmann 7-5, 7-5.

Teste di serie 

 Wayne Black /  Mark Petchey (primo turno)
 Ola Kristiansson /  Mårten Renström (semifinali)

 Jon Ireland /  Tomas Nydahl (quarti di finale)
 Jim Pugh /  Joost Winnink (Campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Hambüren Challenger 1996